Les Alleuds puede referirse a: 
 Les Alleuds, comuna de Maine y Loira.
 Les Alleuds, comuna de Deux-Sèvres.